Kaniama (plaats), een plaats in de Congolese provincie Haut-Lomami
Kaniama (territorium), een bestuurlijke eenheid in de Congolese provincie Haut-Lomami